Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Philadelphia 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Virginia Wade 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tracy Austin (primo turno)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Greer Stevens (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (campionessa)

 Kerry Reid (primo turno)
 Virginia Wade (finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Ann Kiyomura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Philadelphia 1979